Milan Randl (* 24. dubna 1987 Bratislava) je slovenský zápasník – judista.

Sportovní kariéra 
S judem začínal v 7 letech v Pezinku pod vedením Jozefa Tománeka. Od roku 2009 se připravuje v armádním sportovním centru Dukla v Banské Bystrici pod vedením Marka Matuszeka. V slovenské mužské reprezentaci se pohyboval od roku 2005 v polostřední a střední váze do 90 kg. V roce 2008 se na letní olympijské hry v Pekingu nekvalifikoval. V roce 2012 se kvalifikoval na olympijské hry v Londýně, kde v úvodním kole nestačil na Iliase Iliadise z Řecka. Od roku 2016 střídá střední váhu s polotěžkou do 100 kg. V témže roce nezískal dostatečný počet bodů pro kvalifikaci na olympijské hry v Riu.

Vítězství na mezinárodních turnajích 
 2011 – 1× světový pohár (Purto La Cruz)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Sport na Slovensku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Milana Randla na judoinside.com
 Výsledky a novinky Milana Randla na judobase.org

Slovenští judisté
Slovenští olympionici
Narození v roce 1987
Narození 24. dubna
Žijící lidé
Muži